Le Guen (parfois orthographié Leguen) est un patronyme d'origine bretonne.

Étymologie 
Le terme vient de gwenn, qui signifie blanc (sens propre) ou béni (sens figuré) en breton. En Gallois gwynn peut aussi signifier aïeul au sens figuré.

Patronyme 
Le Guen ou Leguen est un nom breton de famille signifiant "le blanc" en français, et notamment porté par :
 Alain Le Guen ou Leguen ( - ), personnalité politique française et bretonne ;
 Édouard Le Guen ( - ), personnalité politique française ;
 François Le Guen ( - ), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Gilbert Le Guen (1943-2017), général de division (2S) français ;
  ( - ), jihadiste français ;
 Henri Le Guen ( - ), poète français ;
 Jacques Le Guen ( - ), personnalité politique française ;
 Jean-Marie Le Guen ( - ), homme politique français ;
 Jo Le Guen (1947 - ), marin à la rame et homme politique français ;
 Pat Le Guen, réalisateur français ;
 Paul Le Guen ( - ), footballeur et entraîneur français ;
 Pierre Le Guen ( - ), dessinateur de bandes dessinées ;
 René Le Guen ( - ), syndicaliste et homme politique français ;
 Sébastien Le Guen (1971 - ), peintre contemporain français ;
 Véronique Le Guen (morte en 1990), spéléologue française ;
 Victor Le Guen ( - ), homme politique français.

Variante patronymique « Le Guin » 

 Ursula K. Le Guin ( - ), autrice américaine de science-fiction et de fantasy

Toponyme 
 Saint-Guen, commune située dans le canton de Mûr-de-Bretagne, dans le département des Côtes-d'Armor.

Voir aussi 
 Le Guennec

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton